Гламазды — название населённых пунктов.

Россия 
 Гламазды —  деревня в Куньинском районе Псковской области.

Украина 
 Гламазды —  село в Козелецком районе Черниговской области.